Блатото може да се отнася за:

 Блатото, историческа област в Акарнания;
 Блатото (защитена местност) край Созопол;
 Блато край Малък Преславец